Флаг муниципального образования Локшинский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 апреля 2012 года решением Совета депутатов Локшинского сельсовета № 16-75р и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7757.

Флаг Локшинского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое волнистой горизонтальной линией на две части (в отношении 4:1): жёлтую с зелёной горой и двумя разлетающимися от вершины горы вверх и к краям полотнища красными утками и белую с красной волной с барашками, бегущими влево».

Обоснование символики 
Символика флага Локшинского сельсовета многозначна:

— зелёная гора — символизирует гору Змеиную (696 м), доминирующую высоту поселения;

— красные утки — символ богатой фауны Локшинского сельсовета и Ужурского района. Перелётные утки облюбовали озеро Белое (расположенное на границе с Локшинским сельсоветом), которое, наряду с другими озёрами Ужурского района, отнесено к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение и являющимся местом концентрации перелётных птиц, включая виды, занесённые в Красную книгу края (уток, гусей и вальдшнепа).

— волнистая полоса — символизирует многие водные объекты поселения: реку Ужур (связывающую Локшинский сельсовет с райцентром и впадающую около деревни Корнилово в Белое озеро), речку Баит (приток Ужура), небольшое озеро Красное, озеро Белое граничащее с поселением;

— красные и белые волны — аллегория озёр Красное и Белое;

— пять завитков волны — аллегория пяти населённых пунктов (сёла Локшино, Ашпан и деревни Баит, Корнилово, Красное озеро) составляющих земли Локшинского сельсовета;

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Примечания